Джордж Ко́ул () — несколько людей:
 Коул, Джордж (1925—2015) — английский актёр кино и телевидения.
  (род. 1960) — американский музыкальный продюсер, композитор, сочинитель песен, певец, музыкант-гитарист.
  (1810—1883) — английский художник.
  (1833—1893) — английский художник.
 Коул, Джордж Дуглас Говард (1889—1959) — британский экономист, историк, со­цио­лог и писатель.
  (1853—1933) —  в 1901—1929 годах.
  (1911—1973) — британский генерал.
  (1827—1875) — американский генерал.
  (1850—1939) — американский библиограф, директор Библиотеки Хантингтона в 1915—1924 годах.
  (1826—1906) — американский политик, губернатор Территории Вашингтон в январе—марте 1867 года. См. также